Ту е прост съчинителен съюз. Намира служба на еднородни части и сложно съчинено разделително изречение.

Вижте също 
 ти
 ти (дателен падеж)
 ти (родителен падеж)
 те
 те (винителен падеж)

Български словоформи по азбучен ред
Българска граматика